Prosadenoporus arenarius — вид  озброєних немертин ряду Monostilifera родини Prosorhochmidae.

Посилання 
 
 Gibson, R. (2005) Nemertina DB. Liverpool John Moore University, UK

Немертини
Тварини, описані 1890